Трибуна може означати:
 Трибуна — піднесення, місце для виступу оратора.
 Трибуна — найвища споруда зі східчасто розташованими лавами для глядачів (публіки);
 Трибуна — в переносному значенні — місце, де протікає і здійснюється політична, громадська, публіцистична діяльність.
 «Трибуна» — видання.

Див. також 
 Трибун
 Трибунал
 Кафедра